Sérgio Marques (autor) — autor brasileiro de televisão 
Sérgio Marques (político) — político português 
Sérgio Marques (jornalista) — jornalista brasileiro de televisão (n. 1994)

Desambiguações de antropônimos